Христофор Фёдорович фон Штофельн ( — ) — русский генерал-поручик, участник Семилетней, Русско-турецкой и других войн.

Биография 
Сын генерал-поручика Фёдора фон Штофельна, знаменитого обороной Очакова в 1737 году.

Родился в 1720 году и в двенадцать лет был определен в Сухопутный кадетский корпус, по окончании которого, в январе 1738 года, был выпущен в армию подпоручиком.

В чине поручика участвовал в походах против турок и крымских татар (1738—1739 годы) и находился при взятии Карасубазара и Перекопской линии.

Произведен в 1741 году в секунд-майоры. В том же году сражался против шведов под Вильманстрандом, в 1742 году под Фридрихсгамом и Гельсингфорсом, а в 1743 году во время осложнений, возникших между Швецией и Данией по поводу избрания (см. Абоский мир) на шведский престол герцога Голштинского, исполнял должность обер-квартирмейстера при корпусе генерал-аншефа Кейта, который был послан императрицей Елизаветой Петровной на помощь шведскому правительству.

Во время Семилетней войны произведенный в 1756 году из бригадиров в инженер-полковники, Штофельн, с началом военных действий в Пруссии в 1757 году, был назначен генерал-квартирмейстером и послан в польскую Лифляндию и Литву для заготовления провиантских и фуражных магазинов для всей русской армии. В 1758 году находился в сражении под Кенигсбергом, в командировке для занятия местечка Мариенвердера и города Ландсберга, а после того при блокаде крепости Кюстрина (Осада Кюстрина), форштадт которого он очистил от неприятеля, а саму крепость предал огню.

В 1762 году был произведен в генерал-поручики и пожалован Александровской лентой.

В 1764—1765 годах находился со своим корпусом в Польше при избрании на престол Станислава Августа. До ноября 1765 года командовал Севской дивизией.

В Турецкую кампанию 1769 года, перейдя Прут, наблюдал неприятеля со стороны Бендер, удерживал и распространял завоевания в Валахии и Молдавии, управление которой ему было поручено.

Зимой, имея главную квартиру в Яссах, Штофельн, по приказанию Румянцева, занял сильными отрядами Фальчи, Галац и Бухарест и намеревался двинуться к Браилову (обладание этой крепостью обеспечивало бы на зимнее время безопасность передовых войск в Молдавии), но вынужден был изменить свой план и направиться к Фокшанам, чтобы воспрепятствовать туркам переправляться за Прут. Победа, одержанная генерал-майорами Подгоричани и Потемкиным над соединенными силами Абды-Паши и Сулеймана-Аги при Фокшанах (3 и 4 января 1770 года), позволила Штофельну передвинуть войска к Браилову, который сверх ожидания оказался сильно укрепленным. Отбив вылазку турок и чувствуя большой недостаток в осадной артиллерии и людях, Штофельн выжег город и до 260 селений, расположенных по Дунаю, а сам направился к Бухаресту, угрожаемому неприятелем со стороны Журжи.

Взяв приступом Журжу (4 февраля 1770 года) и опустошив все пространство по Дунаю от Прута до Ольты, Штофельн отступил к Бухаресту, жители которого устроили ему торжественную встречу и в знак благодарности поднесли 1000 червонцев. Штофельн отказался принять эти деньги и по его совету они были употреблены на госпиталь и раненых под Бухарестом и Журжей.

Появление в Молдавии и Валахии весной 1770 году моровой язвы заставило Штофельна, в видах предосторожности, вывести войска из городов в лагери, сам же он, придавая большое значение своему пребыванию в Яссах, оставался в городе, где вскоре пал жертвой ещё не прекратившейся заразы.

Половцов пишет: «Любя службу, Штофельн во все время своей болезни не переставал заниматься делами и диктовал лично все распоряжения. Отличаясь правотой, бескорыстием и лаской, Штофельн тем не менее был жесток с побежденными, чем неоднократно навлекал на себя гнев императрицы, обвинявшей его в излишней жестокости. Румянцев же, сильно дороживший Штофельном, оправдывал его поступки в глазах императрицы Екатерины и, донося ей о смерти Штофельна, называл его „благоразумным полководцем из рабов Её Императорского Величества, который из усердия наивеличайшего к службе, пожертвовал собой, держась тех мест, от коих он ему многократно её для собственной его безопасности приказывал удаляться“».

Литература

Ссылки 
 Российские немцы. История и современность

Примечания 

Участники Русско-турецкой войны (1735—1739)
Участники Русско-шведской войны 1741—1743
Участники Семилетней войны
Участники Русско-турецкой войны (1768—1774)
Генерал-поручики (Российская империя)